Kuching (bahagian), deelgebied van Maleisië
 Kuching (district), district in dit deelgebied
 Kuching (stad), stad in dit district